Gilford kan syfta på:

 Gilford, Kanada – en ort i Ontario, Kanada
 Gilford, Maine – en stad i Penobscot County, Maine, USA
 Gilford, Michigan – en stad i Tuscola County, Michigan, USA
 Gilford, New Hampshire – en stad i Belknap County, New Hampshire, USA
 Gilford, Nordirland – en ort i Down, Nordirland
 Gilford Bay – en vik i British Columbia, Kanada
 Gilford Black Lake – en sjö i Manitoba, Kanada
 Gilford Creek – förgrening
 Gilford Hollow – en dal i British Columbia, Kanada
 Gilford Island – en ö i British Columbia, Kanada
 Gilford Lake – förgrening
 Gilford Point – en udde i Regional District of Mount Waddington, British Columbia, Kanada

Personer med efternamnet Gilford 
 Jack Gilford – en amerikansk skådespelare
 Zach Gilford – en amerikansk skådespelare